Bédard oder Bedard ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bédard (* 1963), kanadische Skirennläuferin
 Connor Bedard (* 2005), kanadischer Eishockeyspieler
 David Bédard (* 1965), kanadischer Wasserspringer
 Denis Bédard (* 1950), kanadischer Organist
 Éric Bédard (* 1976), kanadischer Shorttracker
 Érik Bédard (* 1979), kanadischer Baseballspieler
 Irene Bedard (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Jean Baptiste Bédard (1765–1815), französischer Komponist
 Jean-Thomas Bédard (* 1931), kanadischer Regisseur und Drehbuchautor
 Jim Bedard (* 1956), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer

 Michael Bedard (* 1949), kanadischer Schriftsteller 
 Michael Bedard (*), kanadischer Illustrator und Schriftsteller (Sitting Ducks) 
 Mireille Bédard, kanadische Sängerin und Schauspielerin
 Myriam Bédard (* 1969), kanadische Biathletin 
 Robert Bédard (* 1931), kanadischer Tennisspieler